Atalanté (vagy Atalanta; görögül Αταλάντη) Iasziosz és Klümené árkádiai uralkodópár leánya a görög mitológiában
 Atalanta, görög eredetű női keresztnév
 Atalanta, Händel operája
 Atalanta BC, olasz labdarúgócsapat Bergamóból